Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1954 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 6 en 7 februari 1954 in het Eisstadion in Davos. Er namen 43 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was Kees Broekman, die de Europese titel in 1953 te Hamar had veroverd. De Rus Boris Sjilkov veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1954
Langebaanschaatsen in 1954
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen